Lista das 470 comunas do departamento francês de Puy-de-Dôme.

(CAC) Communauté d'agglomération Clermont Communauté, criada em 2000.
(CCHL) Communauté de communes of Haut-Livradois.

|}

Puy-de-Dôme